Студя́нка — белорусский и украинский топоним и гидроним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Студянка — деревня, в составе Станьковского сельсовета Дзержинского района Минской области.

Польша 
 Студянка — колония, в составе гмины Гизалки Плешевского повята Великопольского воеводства;
 Студянка — деревня, в составе гмины Ломазы Бяльского повята Люблинского воеводства;
 Студянка — колония, в составе гмины Крынки Сокульского повята Подляского воеводства;
 Студянка — деревня, в составе гмины Езёраны Ольштынского повята Варминьско-Мазурского воеводства.

Украина 
 Студянка — село, в составе Шепетинского сельсовета Дубенского района Ровненской области.

Реки 
 Студянка — река, в Дзержинском районе Минской области Белоруссии.